Horten kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Horten, Antarktis,

Norge 

 Horten, stad, Vestfold fylke, 
 Hortens kommun

Sverige 

 Horten, Jämtland, sjö, Jämtlands län, 

Robotskapade Antarktisförgreningar